Гуси-Льгота () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Центр общины располагается на высоте 229 м над уровнем моря. Площадь общины составляет 3,31 км². По данным национальной переписи населения 2010 года, в общине проживает 154 человека.

Самым старым зданием в общине является церковь святой Анны, построенная в 1823 году.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1391 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края